Handball-Bundesliga 2010/2011 är den historiskt 34:e säsongen i Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 25 augusti 2010 och den 4 juni 2011, med THW Kiel som regerande mästare.

Slutsegrare blev HSV Hamburg, sju poäng före tvåan THW Kiel. Detta var HSV Hamburgs första vinst i Handball-Bundesliga någonsin.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions League, lag 2-3 kvalificerade för Champions League, lag 4 kvalar till Champions League, lag 5 & 7 kvalificerade för EHF-cupen, lag 6 & 8 kvalificerade för Cupvinnarcupen, lag 16-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

* DHC Rheinland tvångsnedflyttades efter att ha gått i konkurs.

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 Aktuell statistik från Handball-Bundesligas webbplats 
 Detaljerad och aktuell tabell på handball-statistik.de 

2010 i Tyskland
2011 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2010/2011
Handbollssäsongen 2010/2011